Alexandre Étienne Guillaume Hersant-Destouches (1773-1826), homme politique français
 André Cardinal Destouches (1672-1749), compositeur français
 Charles Sochet des Touches (1722-1794), officier de la marine royale française
 Dantès Destouches (1862-1912), médecin haïtien
  (1772–1844), compositeur allemand
 Jacques Destouches (1780-1858), personnage de la Révolution française, qui a inspiré Le Chevalier Des Touches de Jules Barbey d'Aurevilly
 Jean-Louis Destouches (1909-1980), physicien et philosophe des sciences français
 Louis-Camus Destouches (1668-1728), militaire français
 Louis-Ferdinand Destouches (1894-1961), écrivain français plus connu sous le nom de Louis-Ferdinand Céline
 Lucette Destouches née Almansor (1912-2019), épouse du précédent
 Louis-Nicholas-Marie Destouches (1788-1851), architecte français
 Paulette Destouches-Février (1914-2013), philosophe des sciences française
 Paul-Émile Destouches (1794-1874), peintre français

Pseudonyme 

 Philippe Néricault Destouches (1680-1754), comédien et auteur dramatique français, connu sous le nom de Destouches
Patronyme français